Sulzberger ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Hays Sulzberger (1891–1968), US-amerikanischer Zeitungsverleger
 Arthur Ochs Sulzberger (1926–2012), US-amerikanischer Zeitungsverleger
 Arthur Ochs Sulzberger Jr. (* 1951), US-amerikanischer Zeitungsverleger
 Arthur Gregg Sulzberger (* 1980), US-amerikanischer Zeitungsverleger
 Benno Sulzberger (* 1947), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Bernard Sulzberger (* 1983), australischer Radrennfahrer
 Cyrus Leopold Sulzberger (1858–1932), US-amerikanischer Kaufmann und Philanthrop
 Cyrus Leo Sulzberger II. (1912–1993), US-amerikanischer Journalist und Zeitungsverleger
 Hermann Sulzberger (* 1957), österreichischer Komponist
 Huldreich Sulzberger (1819–1888), Schweizer reformierter Pfarrer und Historiker
 Johann Christian Sulzberger (1730–1803), deutscher Mediziner
 Johann Ludwig Sulzberger (1815–1882), Schweizer Politiker und Richter
 Karl Sulzberger (1876–1963), Schweizer katholischer Pfarrer, Denkmalpfleger und Amateur-Archäologe
 Konrad Sulzberger (1771–1822), Schweizer Kupferstecher
 Marcel Sulzberger (1876–1941), Schweizer Komponist
 Marion Baldur Sulzberger (1895–1983), US-amerikanischer Hautarzt
 Mayer Sulzberger (1843–1923), US-amerikanischer Politiker und Richter
 Nikolaus Sulzberger (1938–2014), deutscher Opernregisseur
 Robert Sulzberger, österreichischer Sachbuchautor
 Wesley Sulzberger (* 1986), australischer Radrennfahrer

Sonstiges:
 Sulzberger Bay, Bucht an der Saunders-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Sulzberger-Becken, Seebecken im Rossmeer, Antarktis
 Sulzberger-Schelfeis, Schelfeis an der Saunders-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Bloch-Sulzberger-Syndrom
 Sulzberg